Э́кшен (от  — действие):
 Action — жанр компьютерных игр.
 Боевик (киножанр)